COL25A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 654 амінокислот, а молекулярна маса — 64 771.

Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки